Плей-офф Единой лиги ВТБ 2016 — серии игр на вылет Единой лиги ВТБ сезона 2015/2016. Стартовал 29 апреля и завершится 11 июня 2016 года.

Формат 
Плей-офф Единой лиги ВТБ 2016 включал в себя три раунда: 1/4, 1/2 финала и финал. В нём участвовали 8 лучших команд по итогам регулярного чемпионата. На каждой стадии команды играли до 3-х побед. Команда, занявшая по итогам регулярного чемпионата более высокое место, получала преимущество домашней площадки и проводила дома первую, вторую и, если необходимо, пятую игру серии.

Сетка

Четвертьфиналы

(1) ЦСКА — (8) Нимбурк

(2) УНИКС — (7) Нижний Новгород

(3) Зенит — (6) Автодор

(4) Химки — (5) Локомотив-Кубань

Полуфиналы

(1) ЦСКА — (4) Химки

(2) УНИКС — (3) Зенит

Финал

(1) ЦСКА — (2)  УНИКС

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь плей-офф

Единая лига ВТБ в сезоне 2015/2016